Palaeoaphrodite anaboranoensis är en ringmaskart som beskrevs av Alessandrello 1990. Palaeoaphrodite anaboranoensis ingår i släktet Palaeoaphrodite, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
anaboranoensis